

Livorno I
Collegio elettorale di Livorno I (ufficialmente, Livorno - Santi Pietro e Paolo) – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Livorno I (ufficialmente, Livorno - Santi Pietro e Paolo, dal 1861 al 1882) – collegio elettorale del Regno d'Italia dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919

Livorno II
Collegio elettorale di Livorno II (ufficialmente, Livorno - Cattedrale) – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Livorno II (ufficialmente, Livorno - Cattedrale, dal 1861 al 1882) – collegio elettorale del Regno d'Italia dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919

Altri
Collegio elettorale di Livorno III (ufficialmente, Livorno - San Giuseppe) – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Livorno – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 2005
Collegio elettorale di Livorno - Collesalvetti – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Livorno - Rosignano Marittimo – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005